Olmos steht für folgende Orte:
 Olmos (Macedo de Cavaleiros), Gemeinde in Portugal
 Olmos (Texas), Ort in den USA
 Olmos (Uruguay), Ort in Uruguay
 Distrikt Olmos, Distrikt in der Region Lambayeque in Peru
 Olmos (Lambayeque), Stadt in der Region Lambayeque in Peru
 Lisandro Olmos, Gemeinde in Argentinien

Olmos ist der Familienname folgender Personen:

 Bodie Olmos (* 1975), US-amerikanischer Schauspieler
 Daniel Olmos (* 1938), argentinischer Diplomat
 Edward James Olmos (* 1947), US-amerikanischer Schauspieler
 Giuliana Olmos (* 1993), mexikanische Tennisspielerin
 Roger Olmos (* 1975), spanischer Illustrator
 Sabina Olmos (1913–1999), argentinische Filmschauspielerin und Sängerin
 Walter Olmos (1982–2002), argentinischer Cuarteto-Sänger

Sonstiges:
 Olmos (Unternehmen), ein Busunternehmen in Argentinien
 Onboard Life Monitoring System, ein System zur Flugdatenaufzeichnung und Lebensdauerverbrauchsberechnung bei Panavia Tornado -Luftfahrzeugen der Bundeswehr